Sânmărghita se poate referi la:

 Localități din România
Sânmărghita, localitate din județul Cluj
Sânmărghita, localitate din județul Mureș

Sămărghițan 
Sînmărghițan, Sămărghițan:
 Claudiu Boc-Sînmărghițan
 Călin Sămărghițan

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară